Charlie Cole – canottiere statunitense
 Charlie Cole – fotografo statunitense
 William Charles Cole Claiborne – politico statunitense